Juan Cáceres
 Juan Cáceres (1949) válogatott perui labdarúgó
 Juan Cáceres (1984) uruguayi autóversenyző
hasonló nevűek
 Juan Carlos Cáceres (1936–2015) argentin tangózenész
 Juan Daniel Cáceres (1973) válogatott paraguayi labdarúgó
 Juan Ignacio Cáceres (1992) argentin kajakozó, olimpikon